План де Марија има више значења:

 План де Марија (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 План де Марија (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику